

Kobiety

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
19 listopada 2016; 9:00

Sesja 2. 
19 listopada 2016; 20:00

Sesja 3. 
20 listopada 2016; 12:00

Sesja 4. 
20 listopada 2016; 20:00

Sesja 5. 
21 listopada 2016; 12:00

Sesja 6. 
21 listopada 2016; 20:00

Sesja 7. 
22 listopada 2016; 12:00

Sesja 8. 
22 listopada 2016; 20:00

Sesja 9. 
23 listopada 2016; 8:00

Sesja 10. 
23 listopada 2016; 12:00

Sesja 11. 
23 listopada 2016; 16:00

Sesja 12. 
23 listopada 2016; 20:00

Tie-breaker 
24 listopada 2016; 9:00

Play-off

Półfinały 
24 listopada 2016; 14:30

Mały finał 
25 listopada 2016; 13:00

Finał 
25 listopada 2016; 13:00

Klasyfikacja końcowa

Mężczyźni

Reprezentacje

Round Robin

Sesja 1. 
19 listopada 2016; 9:00

Sesja 2. 
19 listopada 2016; 15:00

Sesja 3. 
19 listopada 2016; 20:00

Sesja 4. 
20 listopada 2016; 8:00

Sesja 5. 
20 listopada 2016; 12:00

Sesja 6. 
20 listopada 2016; 16:00

Sesja 7. 
21 listopada 2016; 8:00

Sesja 8. 
21 listopada 2016; 12:00

Sesja 9. 
21 listopada 2016; 16:00

Sesja 10. 
21 listopada 2016; 20:00

Sesja 11. 
22 listopada 2016; 8:00

Sesja 12. 
22 listopada 2016; 12:00

Sesja 13. 
22 listopada 2016; 16:00

Sesja 14. 
22 listopada 2016; 20:00

Sesja 15. 
23 listopada 2016; 8:00

Sesja 16. 
23 listopada 2016; 12:00

Sesja 17. 
23 listopada 2016; 16:00

Sesja 18. 
23 listopada 2016; 20:00

Tie-breaker 
24 listopada 2016; 9:00

Baraż o pozostanie w grupie B 

24 listopada 2016; 20:00

25 listopada 2016; 19:00

Play-off

Ćwierćfinały 
24 listopada 2016; 14:30

Półfinały 
24 listopada 2016; 20:00

Mały finał 
25 listopada 2016; 13:00

Finał 
25 listopada 2016; 13:00

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 Sezon 2016/2017 w curlingu

Bibliografia 
 
 
 

2016
2016 w curlingu
Sport w Glasgow
2016 w Szkocji
Curling w Szkocji